

Персоналії 

 Густав Візер (; 1898—1960) — австрійський футболіст, що грав на позиції нападника.
 Діно Візер (; 1989) — швейцарський хокеїст.
 Марк Візер (; 1987) — швейцарський хокеїст.
 Роланд Візер (; 1956) — німецький легкоатлет, олімпійський медаліст (1980).
 Сандро Візер (; 1993) — ліхтенштейнський футболіст, півзахисник.
 Фрідріх Візер (; ?) — австрійський футболіст, що грав на позиції воротаря.
 Фрідріх фон Візер (; 1851—1926) — економіст, представник австрійської школи в політичній економії.

Інше 

 115312 Візер, (115312 Whither) — астероїд головного поясу, відкритий 19 вересня 2003 року.

Німецькі прізвища